Барон Роман Иванович Кнорринг (; 1803—1876) — генерал от артиллерии, командующий войсками Казанского военного округа.

Биография 
Родился  года в семье майора Johann Fromhold von Knorring (1770—1846). Его братья Владимир, Николай и Эдуард были генерал-майорами.

Образование получил в Михайловском артиллерийском училище, из которого выпущен в 1821 году фейерверкером 4-го класса; 5 декабря 1825 года зачислен прапорщиком в конно-артиллерийскую № 29 роту.

В 1831 году Кнорринг принимал участие в подавлении восстания в Польше. За боевые отличия был награждён орденами св. Анны 3-й степени с бантом, св. Владимира 4-й степени с бантом и польским знаком отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени.

4 октября 1834 года произведён в полковники с назначением командиром 1-й лёгкой батареи лейб-гвардии Конной артиллерии.

С 6 декабря 1843 года состоял адъютантом великого князя Михаила Павловича; 25 июня 1845 года произведён в генерал-майоры; 9 сентября 1849 года назначен в Свиту Его Императорского Величества.

С 4 февраля 1851 года состоял в распоряжении принца Георгия Мекленбург-Стрелицкого; 6 декабря 1853 года получил чин генерал-лейтенанта с назначением состоять при Военном министерстве, а 11 апреля 1854 года назначен генерал-адъютантом.

В 1854—1855 годах Кнорринг принимал участие в Крымской войне, причём в 1855 году командовал всей артиллерией в Николаеве.

С 17 апреля 1857 года Кнорринг командовал Конно-артиллерийской дивизией, а с 26 марта 1863 года являлся начальником артиллерии Одесского военного округа. 20 августа 1864 года назначен командующим войсками Казанского военного округа; 27 марта 1866 года произведён в генералы от артиллерии.

Скончался  года в Уши (Швейцария), из списков исключён 14 декабря 1876 года.

Награды 
Среди прочих наград имел ордена:
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1831 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1831 год)
 Польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени
 Орден Святой Анны 2-й степени (1843 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (12 января 1846 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 7382 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1848 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1851 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1855 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1856 году)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1859 год)
 Орден Белого орла (1861 год)
 Орден Святого Александра Невского (20 апреля 1869 года)
 иностранные
 Прусский орден Красного орла 3-й степени (1835 год) и 2-й степени (1848 год)
 австрийский орден Леопольда большой крест (1870 год)

Семья 
Был дважды женат.
Первая жена, с 14 сентября 1837 года — Шарлотта фон Левенштерн (ум. 1851). Их сын — Михаил (1846—1910), выпускник юридического факультета Дерптского университета, служил в российской дипломатической миссии в Берне, затем в Гааге; камер-юнкер.

Вторая жена, 18 мая 1859 года — Юлия Андреевна Резанова. Их дети: Владимир (1861—1938), генерал-лейтенант; Андрей (1862—1918), генерал-майор.

Литература 
 
 Ежегодник русской армии за 1878 г. Часть II. — , 1878. — С. 86.
 Милорадович Г. А. Список лиц Свиты Их Величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. — Киев, 1886. — С. 35, 62.
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. М., 2009 — С. 607—608. — ISBN 978-5-89577-144-0
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 21 декабря. — , 1852. — С. 311.
 Кнорринг2. Роман Иванович // Список генералитету по старшинству. Исправлено по 1-е августа 1872. — С. 109—110.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 15 февраля. — , 1875. — С. 93.

Генералы от артиллерии (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Красного орла 3 степени
Кавалеры ордена Красного орла 2 степени
Кавалеры Большого креста Австрийского ордена Леопольда
Роман Иванович
Выпускники Михайловского артиллерийского училища